Ahmet Ayık (1938) – ex lottatore turco
 Arop Yor Ayik (1935-1999) – accademico e politico sud sudanese
 Onur Ayık (1990) – calciatore tedesco naturalizzato turco